

Patronymes 
 François Henri Nazon (1821 - 1902), peintre français ;
 Damien Nazon (né en 1974),  cycliste français ;
 Duckens Nazon (né en 1994), footballeur haïtien ;
 Jean-Patrick Nazon (né en 1977), frère de Damien, cycliste français.

Homonymie de patronyme